Grigny (Ródano)
Grigny (Pas-de-Calais)

Desambiguações de topônimos